Крум Савов може да се отнася за:

 Крум Савов (1882 – 1949), български фотограф;
 Крум Савов (р. 1960), български журналист.